Студио је српски студио који се бави синхронизацијом анимираног и играног садржаја.

Сарадња

ТВ канали 
 -{Minimax}-
 Ултра
 РТС 2
 Пинк 2
 Пинк супер кидс
 Пинк кидс
 РТРС
 О2 ТВ

Компаније 
 Права и Преводи

Стриминг услуге 
 -{HBO Go}-
 -{HBO Max}-

Синхронизације 
Студио ради телевизијске синхронизације, -{DVD}- синхронизације и синхронизације за стриминг услуге.

Спољашње везе 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда